Derdas ist der Name folgender Personen:

 Derdas I. von Elimiotis, Sohn des Arrhidaios, Fürst der obermakedonischen Landschaft Elimiotis im 5. vorchristlichen Jahrhundert
 Derdas II. von Elimiotis, Fürst der obermakedonischen Landschaft Elimiotis im frühen 4. vorchristlichen Jahrhundert
 Derdas III. von Elimiotis, Fürst der obermakedonischen Landschaft Elimiotis im frühen 4. vorchristlichen Jahrhundert